Mistrzostwa Rosji w łyżwiarstwie figurowym 2020 (ros. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2020) – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Rosji. W ramach mistrzostw Rosji zostały rozegrane m.in.:
 Mistrzostwa Rosji Seniorów – 24–29 grudnia 2019 w Krasnojarsku
 Mistrzostwa Rosji Juniorów – 4–8 lutego 2020 w Sarańsku

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Rosji na Mistrzostwa Świata 2020, Mistrzostwa Świata Juniorów 2020 i Mistrzostwa Europy 2020.

W konkurencji solistów swój pierwszy tytuł mistrza Rosji zdobył Dmitrij Alijew, zaś w konkurencji solistek po raz z drugi z rzędu mistrzynią została Anna Szczerbakowa. Wśród par sportowych pierwszy tytuł wywalczyli Aleksandra Bojkowa i Dmitrij Kozłowskij, zaś w parach tanecznych po raz drugi z rzędu triumfowali Wiktorija Sinicyna i Nikita Kacałapow.

Z kolei w kategorii juniorów, mistrzem Rosji w konkurencji solistów został Daniił Samsonow, zaś w konkurencji solistek Kamiła Walijewa. Wśród juniorskich par sportowy zwyciężyli Apollinarija Panfiłowa i Dmitrij Ryłow, zaś wśród juniorskich par tanecznych Jelizawieta Szanajewa i Diewid Nariżnyj.

Terminarz

Kategoria seniorów

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści

Solistki 
Przed programem dowolnym, z zawodów wycofała się zajmująca 5. miejsce Jewgienija Miedwiediewa, która podczas treningu poprzedzającego mistrzostwa po upadku uszkodziła but prawej łyżwy. Ze względu na brak dostępności nowych butów Miedwiediewa była zmuszona wystąpić w zniszczonej parze. Pomimo tego udało się jej czysto przejechać program krótki, jednakże stan zepsutego buta był coraz gorszy i zawodniczka w obawie przed kontuzją postanowiła wycofać się z zawodów.

Pary sportowe

Pary taneczne

Kategoria juniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020
2019 w łyżwiarstwie figurowym
2020 w łyżwiarstwie figurowym
Zawody sportowe w Krasnojarsku
Zawody sportowe w Sarańsku